Lissen ist ein deutscher Ortsname:
 Lissen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Lisy (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lissen, 1938 bis 1945 Dünen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Lisy (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lissen, 1939 bis 1942 Lissewo, Kreis Kulm, Westpreußen, seit 1945: Lisewo (Powiat Chełmiński), Dorf im Powiat Chełmiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Lissen (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg in Bayern
 Lissen (Osterfeld), Burgenlandkreis, Ortsteil der Stadt Osterfeld (Sachsen-Anhalt)